Marko Jevtović – calciatore serbo
 Milan Jevtović – calciatore serbo
 Nikola Jevtović – cestista serbo